

Sigle 
 Carne separata meccanicamente – prodotto della lavorazione della carne
 Command and Service Module – modulo di comando e servizio del programma Apollo
 Consiglio superiore della magistratura – organo di autogoverno della magistratura ordinaria italiana
 Centro di salute mentale – struttura territoriale per la diagnosi e cura delle malattie mentali
 Centro sviluppo materiali
 ČSM – Unione della gioventù cecoslovacca (in ceco: Československý Svaz Mládeže), del Partito comunista cecoslovacco
 Cutter soil mixing – tecnica utilizzata nella costruzione di diaframmi plastici e paratie di sostegno
 Central Saint Martins – università di Londra
 Convenzione sulle specie migratorie – Trattato internazionale per la protezione della natura

Codici 
 CSM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Clinton-Sherman di Clinton (Stati Uniti)
 csm – codice ISO 639-3 della lingua miwok della Sierra centrale

Religione 
 CSM – Suore compassioniste serve di Maria
 CSM – Suore di Carità di Miyazaki (Caritas Sisters of Miyazaki)